Фуэнмайор:

 Фуэнмайор — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо).
 Фуэнмайор, Алехандро (род. 1996) — венесуэльский футболист.
 Фуэнмайор, Хуан Баутиста (1905—1998) — венесуэльский политик, адвокат, основатель и генеральный секретарь Коммунистической партии Венесуэлы.